Here I Am (Bryan Adams), nummer van de zanger Bryan Adams
 Here I Am (Rick Ross), single van de rapper Rick Ross